Oeste, Ocidente ou Ocidental como designação de entidade subnacional, ou ainda Província Ocidental ou Província do Oeste podem referir-se a:

Austrália Ocidental — estado
Ocidental (Barém) — antiga divisão administrativa
Ocidental (Estônia)
Divisão do Oeste (Fiji)
Western (Gâmbia)
Ocidental (Gana)
Oeste (Haiti) — departamento
Oeste (sub-região) — Portugal
Área do Oeste (Serra Leoa)

Província Ocidental ou do Oeste 
Província Ocidental (Açores)
Oeste (Camarões)
Ocidental (Egito)
Oeste (província de Ruanda)
Província Ocidental (Ilhas Salomão)
Província Ocidental (Papua-Nova Guiné)
Província Ocidental (Quénia)
Oeste (província de Ruanda)
Província Ocidental (Sri Lanka)
Província Ocidental (Zâmbia)

Desambiguações de topônimos